Moyen-Congo (franska för "Mellankongo" eller "Mellersta Kongo") kan syfta på:
 En fransk koloni eller kolonidel, se Franska Kongo och Franska Ekvatorialafrika
 Ett distrikt i Belgiska Kongo, se Stanley Pool (distrikt)
 En provins i Kongo-Léopoldville under Kongokrisen, se Moyen-Congo (provins)